Center Island ist der Name folgender Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Center Island (Cumberland County, Maine)
 Center Island (Piscataquis County, Maine)
 Center Island (Washington County, Maine)
 Center Island (Michigan)
 Center Island (Lake County, Minnesota)
 Center Island (St. Louis County, Minnesota)
 Center Island (Washington)

Siehe auch:
 Centre Island